Wissemann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wissemann (* 1961), deutscher Schachspieler
 Andrew Frederick Wissemann (1928–2014), US-amerikanischer Bischof
 Antje Wissemann (* 1964), deutsche Musikerin und Musikwissenschaftlerin
 Georg Fuchs-Wissemann (* 1949), deutscher Jurist und Richter 
 Georg Wilhelm Wissemann (1854–1925), evangelischer Theologe, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Kurt Wissemann (1893–1917), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Max Wissemann (1888–?), deutscher Generalstabsarzt
 Michael Wissemann (* 1953), deutscher Klassischer Philologe